Denumirea de Rakitnița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Rakitnița, un sat în comuna Stara Zagora, regiunea Stara Zagora;
 Rakitnița, un sat în comuna Bregovo, regiunea Vidin.